Smlouva o neútočení může být:
 Německo-polský pakt o neútočení
 Pakt Ribbentrop–Molotov
 Sovětsko-finský pakt o neútočení
 Sovětsko-japonský pakt o neutralitě

Související články 
 Briandův–Kelloggův pakt